Финля́ндия может означать:
 Финляндия — современное государство в Северной Европе.

В культуре 
 «Финляндия» — симфоническая поэма Яна Сибелиуса (1899—1900).
 «Финляндия» — стихотворение Елены Гуро (1913).
 «Финляндия» — концертный зал в Хельсинки, построенный по проекту Алвара Аалто в 1967—1975 годах.
 «Финляндия» — финская национальная премия в области художественной литературы, вручаемая с 1984 года.

Корабли 
 «Финляндия» — галера 1743 года.
 «Финляндия» — галера 1773 года.

Другое 
 «Финляндия» — торговая марка водки.

См. также 
 Шведская Финляндия
 Великое княжество Финляндское
 
 Pro Finlandia
 Tieto-Finlandia
 Finlandia Junior